

Pessoas 
 Paul Millsap

Localidades 
 Millsap (Texas)

Ou ainda:
 Millsaps

Desambiguação